W Polsce 
 Koźle – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Stryków 
 Koźle – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Szamotuły
 Koźle – dawne miasto, od 1975 część miasta Kędzierzyn-Koźle
 Koźle – gromada w powiecie brzezimskim
 Koźle – wzniesienie w Beskidzie Małym (inaczej: Królicza Góra)